Curaeus é um género de ave da família Icteridae. 

Este género contém as seguintes espécies:
 Curaeus curaeus
 Curaeus forbesi

Icteridae
Géneros de aves